Оразалы Сатимбекович Балабеков (Балабеков Оразалы Сәтімбекұлы) — советский и казахстанский учёный в области химических технологий и промышленной экологии, доктор технических наук (1985), профессор (1986), академик Национальной академии наук Казахстана (2003).

Биография 
Родился 14.10.1941 в с. Жетыбай ныне Байзакского района Жамбылской (Джамбулской) области.

Окончил Московский институт химического машиностроения (1963) и аспирантуру Ленинградского технологического института имени Ленсовета (1968). В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование процессов гидродинамики и пылеулавливания в аппаратах со взвешенной шаровой насадкой».

В 1963—1992 гг. в Казахском химико-технологическом институте: ассистент, старший преподаватель доцент, профессор.
Директор НИИ химической технологии и промышленной экологии, г. Шымкент (1992—1994), президент АО «Казхимпроектный научно-исследовательский институт» (1994—1997).

С 1998 года генеральный директор АО «Научно-Инженерно-Технологический институт».

Академик-секретарь Южно-Казахстанского отделения Академии наук Казахстана (с 1992 года).

Советник по научно-инновационным проектам Южно-Казахстанского государственного педагогического института. С 2002 г. — советник президента МКТУ им. Х. А. Ясави.

Организовал отраслевую научно-исследовательскую лабораторию очистки и утилизации промышленных отходов производства фосфора и минеральных удобрений Минхимпрома СССР и Минудобрений СССР, две проблемные лаборатории по интенсификации тепломассообмена и особо чистых веществ, на базе которых организован НИИ химической технологии и промышленной экологии.

Под его руководством защищено 21 докторская и 58 кандидатских диссертаций.

Автор около 400 научных публикаций, в том числе 16 монографий. Получил 82 авторских свидетельства и патента на изобретения. Соавтор двух научных открытий № 144, 269 и научной гипотезы № 20-Н.

Сочинения:
 Очистка газов в химической промышленности : Процессы и аппараты / О. С. Балабеков, Л. Ш. Балтабаев. — М. : Химия, 1991. — 250,[1] с. : ил.; 22 см; ISBN 5-7245-0661-0
 Человек — производство — природа / О. С. Балабеков, Л. Ш. Балтабаев, С. С. Серманизов. — Алма-Ата : Кайнар, 1988. — 239,[1] с. : ил.; 17 см; ISBN 5-620-00006-0

Доктор технических наук (1985), профессор (1986), академик Академии наук Казахстана (2003) (член-корреспондент с 1995).
Изобретатель СССР (1982). Почётный химик СССР (1991). Награждён орденом «Знак Почёта» (1981) и медалями РК.

Источники 
 «Қазақстан»: Ұлттық энцклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев — Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 ISBN 5-89800-123-9, II том
 НАН РК. Энциклопедический справочник. — Алматы, 2016. — 186 с.

Выпускники МГУИЭ
Преподаватели Южно-Казахстанского университета